UEFA Champions League finalen 1997 var en fodboldkamp der blev spillet den 28. maj 1997. Kampen blev spillet på Olympiastadion i München, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 1996-97. De deltagende hold var tyske Borussia Dortmund og italienske Juventus.Kampen var den femte finale i turneringen, siden den skiftede navn og format til UEFA Champions League.

Det var anden finale i træk hvor Juventus var den ene part. Året før havde klubben vundet over AFC Ajax efter straffesparkskonkurrence. For Dortmund var det den første finale i Europas største klubturnering.

Kampen blev ledet af den ungarske dommer Sándor Puhl.

Kampen 
I 1. halvleg bragte Karl-Heinz Riedle Borussia Dortmund foran 2-0, da han med fem minutters mellemrum scorede to mål. I den 65. minut reducerede italienernes angriber Alessandro Del Piero til 1-2, men blot seks minutter senere slog tyskerne til igen, da Lars Ricken scorede til kampens resultat 3-1.

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League 1996/97 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1997
Juventus F.C.
Borussia Dortmund
Fodbold i 1997
Sport i München
Finalen 1997